Бандурівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бандурівська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Бандурівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район